Села:
 Петриківці — Вінницька область, Хмільницький район
 Петриківці — Хмельницька область, Волочиський район